Нестор Калленпойка Тойвонен (; 25 марта 1865 — 6 апреля 1927) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.

Нестор Тойвонен родился в 1865 году в Куроевеси (в современной провинции Пирканмаа), Великое княжество Финляндское. В 1912 году, на Олимпийских играх в Стокгольме, выступая за финскую команду, принял участие в соревнованиях по трём стрелковым дисциплинам и завоевал две бронзовые медали.

После обретения Финляндией независимости Нестор Тойвонен выступал уже за независимую Финляндию. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене он принял участие в соревнованиях по четырём стрелковым дисциплинам, и завоевал серебряную и бронзовую медали.

Ссылки 
 

Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки Финляндии